Местните избори в Турция през 2019 г. се състоят на 31 март, на тях опозиционните партии печелят в големите градове. Според Върховния избирателен съвет (ВИС) регистрираните гласоподаватели в Турция са 57 058 636 души, от тях: жени – 28 929 732, мъже – 28 128 904.

Гласуването протича между 8:00 и 17:00 ч. с изключение на окръзите от вътрешната, източната и югоизточната част на страната, където изборният ден протича между 7:00 и 16:00 ч.

Кандидати 

За участие в изборите са регистрирани 12 политически партии с общо 6588 кандидати.

Предизборна кампания

Протичане

Резултати

Кметове на метрополии 
Резултати от надпреварата за кмет в големите градове.

Източници

Външни препратки 

2019
Избори през 2019 година
2019 година в Турция